Поп-музыка:

 Поп-музыка — направление современной музыки, вид современной массовой культуры.
 Поп-музыка — второй студийный альбом российской рок-группы 4ехов.